«Альпарслан: Великі Сельджуки» (тур. Alparslan: Büyük Selçuklu) — турецький телесеріал 2021 року у жанрі історії та історичної драми та створений компанією Akli Film. В головних ролях — Бариш Ардуч, Мехмет Озгюр, Бариш Багджи, Ердинч Гюленер.

Перша серія вийшла в ефір 8 листопада 2021 року.

Серіал має 1 сезон. Завершився 27-м епізодом, який вийшов в ефір 30 травня 2022 року.

Серіал продовжений на 2 сезон, який вийшов в ефір 19 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Седат Інчі.

Сценарист серіалу — Емре Конук.

Серіал є продовженням серіалу «Пробудження: Великі Сельджуки», який виходив у 2020—2021 роках.

Сюжет 
Історія Алп-Арслана другого султана держави Сельджукідов.

Сельджукський султан Тугрул-бей призначає свого спадкоємця, і цього ж дня отримує звістку, що візантійці пройшлися по туркменам мечем. Він доручає своєму шехзаді Альпарслану вирушити до Анатолія та розібратися з ними. Загадкові вбивці нападають на сельджукських воїнів, що йдуть у похід. Сліди нападу приводять Альпарслана до несподіваного місця. Переслідуючи вбивць, він рятує життя туркменської дівчини Акчі, яка тікає від візантійських переслідувань. Ця зустріч запалить першу іскру епічного кохання між Альпарсланом та Акчою. Закоханим доведеться пройти складні випробування.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Альпарслан: Великі Сельджуки на сайті TRT 1
 
 
 
 

Історичні телесеріали
Телесеріали 2021
Телесеріали Туреччини
Історичні телесеріали Туреччини
Телесеріали турецькою мовою